Die Ringer-Europameisterschaften 2018 fanden vom 30. April bis zum 6. Mai 2018 in der russischen Stadt Kaspijsk, Republik Dagestan, statt. Austragungsort der Kämpfe war der Ali-Alijew-Palast der Jugend und des Sports.

Freistil, Männer 
Die Kämpfe im Freistilringen der Männer wurden zwischen dem 4. und dem 6. Mai 2018 ausgetragen.

Griechisch-römisch, Männer 
Die Kämpfe im griechisch-römischen Ringen der Männer wurden zwischen dem 30. April und dem 2. Mai 2018 ausgetragen.

Freistil, Frauen 
Die Freistil-Kämpfe der Frauen wurden zwischen dem 2. und dem 4. Mai 2018 ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ringer-EM 2018 auf der Webseite von United World Wrestling

2018
Sportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Dagestan
Kaspijsk
Ringen (Russland)